The View – szkocki zespół muzyczny
 The View – singel Lou Reeda i Metalliki
 The View – poranny program nadawany przez amerykańską stację telewizyjną ABC